Bräutigam är ett tyskt och svenskt efternamn som 2015 bars av 81 personer i Sverige och kan syfta på:

Släkt
 Bräutigam (släkt)

Personer
 August Bräutigam (1871–1970), svensk affärsman och diplomat.
 Emil Bräutigam (1837–1910), tysk-svensk konditor.
 Olof Bräutigam (1910–1977), svensk ingenjör och uppfinnare.
 Otto Bräutigam (1895–1992), tysk jurist och diplomat.

Övrigt
 Bräutigams, före detta konditori i Göteborg.

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Svenska efternamn